27-е первенство России среди клубов Высшей лиги начнётся 8 сентября 2018 года и закончится 28 мая 2019. Чемпионом Высшей лиги в третий раз стал Алмаз-АЛРОСА (Мирный)

Участники 

Участники будут разделены на 2 группы: «Восток» и «Запад». В группах команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле. Ориентировочное окончание турнира в группах - апрель 2019 года. В заявку попали 32 команды, но Ядран-Казань снялась с соревнований

Ушли из Высшей Лиги:
Ядран-Казань
БГАУ (Уфа)
Заря (Якутск)
Хазар-Астрахань 
ЛГТУ (Липецк)
БЛиК-Нефтеюганск - перешёл в Чемпионат России по мини-футболу

Пришли в Высшую Лигу
Беркут (Грозный) - последний раз участвовал в Высшей Лиге 2014/15
МФК «Деловой партнёр» (Великий Новгород)
ЛКС (Липецк)
АЛГА (Уфа)
Дельта (Астрахань)
Корпорация АСИ (Кемерово)
СибТранзит (Новокузнецк)

Дивизион «Запад»

Дивизион «Восток»

Турнирная таблица

Восток 

Бомбардиры:
 Александр Мирошниченко (Южный Урал) - 34
 Адалат Хейруллаев (Нефтяник-БЛиК-Д) - 30
 Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 26
 Юрий Куприн (Факел-ГТС) - 26
 Дмитрий Береснев (ЗИК) - 25

Запад 

 — решениями палаты по разрешению споров РФС , МФК «Динамо»  оштрафовано в общей сложности на 42 очка

Бомбардиры:
 Герасимов (Беркут) — 39 
 С.Орлов (Динамо МО) — 36 
 Аносов (Спартак/Беркут) — 28
 Серебряков (Оргхим) — 25 
 Тренкунов (МосПолитех) — 24
 Цай (Алмаз-АЛРОСА) — 21

Этап победителей 
В раунд плей-офф выйдут команды, занявшие в своих конференциях с 1 по 4 место

Полуфинал - перепосев

1/4 Финала 
Беркут 11:14 СДЮШОР Нефтяник-БЛиК-Д  

Синара-Д  0 : 5 КПРФ-2 

ЗИК 4 : 11 Алмаз-АЛРОСА 

Спартак 5 : 6 Корпорация АСИ

Полуфинал 
КПРФ-2 9 : 12 Корпорация АСИ

СДЮШОР Нефтяник-БЛиК-Д 4 : 11 Алмаз-АЛРОСА

Матчи за 3-е место 
СДЮШОР Нефтяник-БЛиК-Д 2 : 12 КПРФ-2

Финал 
Алмаз-АЛРОСА 6 : 6 Корпорация АСИ (побеждает Алмаз-АЛРОСА по лучшей разнице мячей)

Итог

Повышение в классе 
"Беркут" (Грозный) заявился в Суперлигу на следующий сезон

Примечания

Ссылки 
Соревнования по мини-футболу в России
 Официальный сайт АМФР